Loescher – casa editrice italiana
 Hermann Loescher – editore italiano
 Nautyn McKay-Loescher – giocatore canadese di football canadese